Кубок вызова АФК/ОФК - футбольный турнир между обладателем Кубка наций ОФК с одной стороны и обладателем Кубка Азии или победителем футбольного турнира Азиатских игр с другой. Турнир являлся наследником Афроазиатского Кубка наций.

I розыгрыш (2001)

II розыгрыш (2003)

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова АФК/ОФК на RSSSF

2001 год в футболе
Футбол в Азии в 2003 году